Hieronim Bużeński (zm. 1580) – podskarbi wielki koronny, kasztelan sieradzki
 Hieronim Bużeński (zm. 1603) – kasztelan sieradzki, starosta warecki